Dragićević, Dragičević oder Dragičevič ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Dragičević (1924–2010), jugoslawischer bzw. kroatischer Ökonom
 Ivo Dragičević (* 1919), jugoslawischer Ökonom
 Mate Dragičević (* 1979), kroatischer Fußballspieler
 Milutin Dragićević (* 1983), serbischer Handballspieler
 Petra Dragičevič (* 1994), slowenische Naturbahnrodlerin
 Rajna Dragićević (* 1968), serbische Slawistin
 Sascha Dragićević (* 1969), deutscher Komponist
 Tadija Dragićević (* 1986), serbischer Basketballspieler

 Milena Dragićević-Šešić (* 1954), serbische Kulturwissenschaftlerin